Gilabert de Cruïlles ist der Name folgender Personen:

 Gilabert de Cruïlles (Bischof) (13. Jahrhundert–1335), Bischof von Girona
 Gilabert VI. de Cruïlles i de Mallorca (1306–1395), katalanischer Admiral